

Ленінський сільський округ — сільський округ, Мамлютський район, Північно-Казахстанська область
 Ленінський сільський округ — сільський округ, Тімірязєвський район, Північно-Казахстанська область
 Ленінський сільський округ — сільський округ, Федоровський район, Костанайська область